Энергетиков () — село в Бурбулатовском сельском совете Близнюковского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320681505. Население по переписи 2001 года составляет 188 (85/103 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Энергетиков примыкает к селу Малиновка, железнодорожная станция Дубово.

История 
 1956 — дата основания.

Экономика 
 Битумно-асфальтовый завод.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района